Schwabe est un patronyme germanique porté notamment par :

 Carlos Schwabe (1866-1926), artiste-peintre suisse ;
 Heinrich Schwabe (1789–1875), astronome allemand ;
 Johann Joachim Schwabe (1714-1784), critique et poète allemand ;
 Katharina Schwabe (née en 1993), joueuse allemande de volley-ball ;
 Klaus Schwabe (1932-), historien allemand ;
 Klaus Schwabe (1939-2017), sculpteur allemand ;
 Marvin Schwäbe (né en 1995), footballeur allemand.

Autres 
  est une maison d'édition suisse dont le siège est à Bâle.

Homonymie de patronyme